Die Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft 1929/30 des Verbandes Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine (VMBV) war die 29. Spielzeit der Mitteldeutschen Fußballmeisterschaft. Die diesjährige Meisterschaft wurde abermals mittels zahlreicher regionaler Gauligen ausgetragen, deren Gewinner in einer K.-o.-Runde aufeinandertrafen. Durch einen 2:1-Erfolg über den VfB Leipzig, gewann der Titelverteidiger Dresdner SC zum vierten Mal die Mitteldeutsche Fussballmeisterschaft und qualifizierte sich damit für die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft 1929/30. In dieser trafen die Dresdner dann, nach einem 8:1-Kantersieg im Achtelfinale gegen den VfB Königsberg, im Viertelfinale in der heimischen Kampfbahn, auf den wieder favorisierten Titelverteidiger, die SpVgg Fürth. In einer ausgeglichenen Partie setzten sich die Sachsen am Ende knapp, mit 5:4 (n. V.) durch. Das Halbfinale verlor man dann jedoch gegen den KSV Holstein Kiel, glatt mit 0:2. Als zweiter mitteldeutscher Vertreter für die Meisterschafts-Endrunde war erneut der diesjährige Mitteldeutsche Fußballpokalsieger qualifiziert. Der VfB Leipzig schied aber früh im Achtelfinale, nach einer 3:4-Niederlage gegen oben erwähnte Kieler aus.

Modus 

Die Teilnehmer an der Mitteldeutschen Endrunde wurden erneut mittels 27 regional begrenzter Gauligen ausgespielt. Die Gewinner dieser Ligen qualifizierten sich für die Endrunde um die Mitteldeutsche Meisterschaft.

Gau Altmark 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Altmark mit der Gauliga Jeetze zusammengeführt und in zwei Staffeln ausgespielt.

|}

Gau Anhalt 

|}

Gau Eichsfeld 

|}

Gau Elbe-Elster 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Elbe/Elster in den Gau Mulde eingegliedert.

|}

Gau Erzgebirge 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Erzgebirge mit der Gauliga Obererzgebirge zusammengeführt und in zwei Staffeln ausgetragen.

|}

Gau Göltzschtal 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Göltzschtal in den Gau Vogtland eingegliedert.

|}

Gau Harz 

|}

Gau Jeetze 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Jeetze in den Gau Altmark eingegliedert.

|}

Gau Kyffhäuser 

|}

Gau Mittelelbe 

|}

Gau Mittelsachsen 

|}

Gau Mulde 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Mulde mit der Gauliga Elbe/Elster zusammengeführt und in zwei Staffeln ausgetragen.

|}

Gau Nordsachsen 
Der Gau Nordsachsen wurde nach dieser Spielzeit aufgelöst. Die Vereine wurden in verschiedene andere Gaue eingeordnet. Einzig der SV 1911 Gröditz spielte zur kommenden Saison noch weiterhin erstklassig.

|}

Gau Nordthüringen 

|}

Gau Nordwestsachsen 

|}

Gau Obererzgebirge 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Obererzgebirge in den Gau Erzgebirge eingegliedert.

|}

Gau Oberlausitz 

|}

Gau Osterland 

|}

Gau Ostsachsen 

|}

Gau Ostthüringen 

|}

Gau Saale 

|}

Gau Saale/Elster 

|}

Gau Südthüringen 

|}

Entscheidungsspiel um Platz 1

|}

Gau Vogtland 
Zur kommenden Spielzeit wurde die Gaulige Vogtland mit der Gauliga Göltzschtal zusammengeführt und in zwei Staffeln ausgetragen.

|}

Gau Wartburg 

|}

Gau Westsachsen 

|}

Gau Westthüringen 

|}

Meisterschafts-Endrunde 
Die Meisterschafts-Endrunde fand im K.-o.-System statt. Qualifiziert waren die Meister der einzelnen Gaue.

1. Vorrunde 
Vereine aus den spielstarken Gauen erhielten für die erste Runde ein Freilos. Dieses betraf den Dresdner SC, VfB Leipzig, Borussia Halle, SpVgg Erfurt und den 1. Vogtländischer FC Plauen.

|}

2. Vorrunde 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Meisterschaft 1930. rsssf.com
 Tabellen der mitteldeutschen Fußballmeisterschaft 1929/30
 Fußball in Sachsen 1919–1933
 Spielzeit 1929/30 (MS Word)

Literatur 
 
 

1929
Fußballsaison 1929/30